Каћуша може бити:

 Каћуша ( — Катјуша), деминутив од руског женског имена Јекатерина
 Каћуша, совјетски вишецевни бацач ракета
 Каћуша (песма), руска песма
 Бициклистички тим Каћуша, руски бициклистички клуб